Záhoří je častým místním nebo pomístním jménem, označujícím obecně polohu za horami, za pohořím. Nazývá se tak řada sídel a regionů.

Obce 
 Záhoří (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Záhoří (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Záhoří (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Záhoří (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Záhoří (okres Hradec Králové) – zaniklá obec v okrese Hradec Králové

Místní části 
 Záhoří (Bošice) – ves v obci Bošice v okrese Prachatice
 Záhoří (Chroboly) – ves v obci Chroboly v okrese Prachatice
 Záhoří (Černošín) – ves v obci Černošín v okrese Tachov
 Záhoří (Maršovice) – ves v obci Maršovice v okrese Benešov
 Záhoří (Mileč) – ves v obci Mileč v okrese Plzeň-jih
 Záhoří (Mladé Bříště) – ves v obci Mladé Bříště v okrese Pelhřimov
 Záhoří (Verušičky) – ves v obci Verušičky v okrese Karlovy Vary
 Záhoří (Žatec) – část města Žatec v okrese Louny
 Záhoří (Žim) – ves v obci Žim v okrese Teplice
 Záhoří, zaniklá ves na dnešním území městské části Roudná (Plzeň)

Jako součást názvu

obce 
 Orlické Záhoří – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

místní části 
 Bendovo Záhoří – ves v obci Mladá Vožice v okrese Tábor
 Červené Záhoří – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Dolní Záhoří (Lubenec) – ves v obci Lubenec v okrese Louny
 Dolní Záhoří (Záhoří) – ves v obci Záhoří v okrese Písek
 Horní Záhoří (Lubenec) – ves v obci Lubenec v okrese Louny
 Horní Záhoří (Záhoří) – ves v obci Záhoří v okrese Písek
 Záhoří a Kozinec – část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Záhoří u Miličína – ves v obci Miličín v okrese Benešov

Kopce 
 Záhoří (Velká Polom) – kopec u Velké Polomi v okrese Ostrava-město.

Regiony 
 Záhoří – národopisný region na Moravě, nazývaný též Moravské Záhoří, Lipenské Záhoří či Hostýnské Záhoří
 Záhoří (slovensky Záhorie) – tradiční region na západě Slovenska a vojenský újezd v něm
 Dalmatské Záhoří – dalmatský chorvatský region
 Chorvatské Záhoří – chorvatský region

Externí odkazy